A Federação Francesa de Pôquer (FFP) é uma federação desportiva francesa regulando o pôquer em França. Foi fundada em 1997.

Organiza o Campeonato da França de Pôquer desde 1997. É membro da Federação Internacional de Pôquer.

Ligações externas 
 

Pôquer
Organizações esportivas da França